Bethwaite ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Bethwaite (1920–2012), neuseeländischer Konstrukteur von Jollen und Skiffs
 Julian Bethwaite (* 1957), Konstrukteur von Segeljollen
 Mark Bethwaite (* 1948), australischer Segler